Strijkkwartet nr. 14 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 14 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 14 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 14 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 14 (Villa-Lobos)